Нумеро 12, Гранха Авикола има више значења:

 Нумеро 12, Гранха Авикола (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нумеро 12, Гранха Авикола (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику